Luxuszug bezeichnet:
 Luxuszug (Zuggattung), eine historische Zuggattung zwischen 1882 und 1951
 Luxuszug (Tourismus), ein gehobenes Angebot im Bahn-Tourismus